Kinta (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Kinta (Maleisië), een district in Maleisië
Kinta (groothandel), import/export, woon- en tafelaccessoires (fairtrade) uit Kenia en Filipijnen